Baraçal peut désigner :

Toponymes

Baraçal, paroisse civile de la municipalité de Celorico da Beira, située dans le district de Guarda ;
Baraçal, paroisse civile de la municipalité de Sabugal, située dans le district de Guarda.

Homonymie de toponyme